Startstadion (Saransk) - stadion in Saransk, Rusland
 Startstadion (Nizhny Novgorod) - stadion in Nizhny Novgorod, Rusland